Gstatt ist der Ortsname von

 Gstatt (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gstatt (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gstatt (Gemeinde Rauris), Ortsteil der Gemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Gstadt